Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов — международный турнир по максибаскетболу, проводимый с 1991 г. раз в 2 года под эгидой ФИМБА. Является самым престижным ветеранским турниром по баскетболу.

Чемпионаты 

 * — в соревнованиях участвовали только мужские команды.

Медали по странам

Ссылки 
 Оф. сайт Международной Федерации Максибаскетбола 
 Медали Чемпионата мира 

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
Международные соревнования по баскетболу